

Wydarzenia 

 powstanie koalicji przeciwko Demetriuszowi Poliorketesowi

Urodzili się 
 Ktesibios - grecki inżynier, wynalazca